Passione peut faire référence à :
 Passione, album studio de Paul Potts sorti en 2009,
 Passione, série télévisée brésilienne diffusée en 2010 sur Globo,
 Passione, film italien sorti en 1953,
 Passione, documentaire sur la musique de Naples, réalisé par l'acteur américain John Turturro, sorti en 2010,
 Passione, chanson du groupe Orizonte.
 La passione, comédie italienne de Carlo Mazzacurati sortie en 2010.
 Passione, studio d'animation japonais.

Voir aussi